Eréndira bezeichnet:

 Ejido Eréndira, ein Dorf im mexikanischen Bundesstaat Baja California
 Eréndira (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Eréndira, ein mexikanisches Filmdrama von Ruy Guerra aus dem Jahr 1983, siehe Die unglaubliche und traurige Geschichte von der unschuldigen Eréndira und ihrer herzlosen Großmutter
 Eréndira (Oper), eine Oper von Violeta Dinescu aus dem Jahr 1992